Elite League bezeichnet folgende Sportligen:

 Speedway Elite League, die höchste Liga im britischen Speedway
 Elite Ice Hockey League, die höchste Liga im britischen Eishockey
 Elite League (Lettland), die höchste Liga im lettischen Unihockey